Matka může označovat:

 matka – žena, v širším smyslu pak samici živočišného druhu, jako přímého předka potomka či potomků

literatura
 Matka (drama) – divadelní drama Karla Čapka z roku 1938, které předznamenává válečné události
 Matka (próza) – prozaické dílo Maxima Gorkého z roku 1907 o matce dělnického vůdce
 Matka (Andersen) – pohádka Hanse Christiana Andersena

opera
 Matka (opera) – čtvrttónová opera Aloise Háby

televize
 Matka (seriál) – český televizní seriál režiséra Antonína Moskalyka z roku 1975

socha
 Matka Země II. – skulptura v Olomouci.

film
 Matky (film, 2021) – český komediální film režiséra Vojtěcha Moravce z roku 2021

geografie
 Matka (rybník) – součást NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka
 Matka (jezero) – jezero v Severní Makedonii
 Matka (kaňon) – kaňon řeky Treska v Severní Makedonii
 Matka (Táborská pahorkatina) – 580 m vysoký vrchol severovýchodně od Tálína v okrese Písek

občanská sdružení
 Jihočeské matky
 Pražské matky

jiné
 matka, matice – spojovací materiál s vnitřním závitem
Matka a dítě – umělecké dílo, autor Otto Sukup
 včelí matka – největší samička ve včelstvu včely medonosné

Externí odkazy